Virgüez que puede hacer referencia a:

Personas 
 Franklin Virgüez (1953-), actor venezolano;
 Manuel Virgüez (1969-), militar y político colombiano;